Amba Alagi – montagna dell'Etiopia
 Alagi (sommergibile) – sommergibile della Regia Marina